

Patronyme 
Isaksson est un patronyme suédois, dérivé d'Isak, forme suédoise du prénom Isaac, et notamment porté par :

 Anders Isaksson (1943–2009), journaliste, écrivain et historien suédois ;
 Andreas Isaksson (1981–), footballeur suédois ;
 Kjell Isaksson (1948–), athlète suédois ;
 Preben Isaksson (1943–2008), coureur cycliste sur piste ;
 Ulf Isaksson (1954–2003), joueur de hockey sur glace suédois.

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en Isakson :
 Johnny Isakson (1944–), homme politique américain.